Дамо дітям рухатись! («Let Kids Move!») - національний громадський рух в Україні, спрямований на створення проактивного шкільного середовища задля поширення в Україні нових світових освітніх практик у системі навчання та розвитку дітей.

У своїй стратегії синхронізується із принципами та цілями документів "Глобальний план дій щодо підвищення рівня фізичної активності на 2018-2030 рр"  та Національний план заходів щодо неінфекційних захворювань для досягнення глобальних цілей сталого розвитку .

Ціль кампанії 
Змінити світогляд українців (особливо тих, хто відповідає за прийняття рішень у сфері освіти), на проблему малорухливості школярів та її наслідків – ожиріння, хвороб серця, опорно-рухового апарату та ін. 

У реформі шкільної освіти  поставити акцент на користь запровадження проактивного навчання із підсиленням компоненти здоров'я через впровадження у навчальний процес парт для навчання стоячи (парт-конторок), як альтернативи до наявних моделей шкільних меблів. 

Активісти вважають, що подібний крок міг би стати першим у напрямку запровадження глобальних змін у шкільному середовищі поряд із здоровим харчуванням, збільшенням ігрової компоненти та переосмисленням шкільного простору що, у підсумку, створить кращі умови для навчання та розвитку дітей.

Наукове обґрунтування 
Діти проводять від 50 до 70% часу у школі, сидячи за партами. Малорухливу поведінку дітей 5-17 років, яка проявляється у щоденному сидінні понад дві години, пов'язують із зниженням фізичної підготовки, зниженням показників самооцінки, а також зі зниження навчальних досягнень та підвищенням ризику метаболічних та серцево-судинних захворювань. 

Одним зі способом малорухливості дітей у школах є встановлення столів зі змінною висотою. У 2019 році японські науковці визначали, яким чином столи з регульованою висотою вплинуть на поведінку дітей. Експеримент провели у початковій школі міста Нагано. 38 дітей (22 хлопчиків та 16 дівчаток) віком 11-12 років розподілили у дві групи. Одну групу дітей забезпечили столами з регульованою висотою на пів року, інша група була контрольною, тож умови навчання дітей були незмінними. За допомогою акселерометрів, перевіряли, скільки часу діти проводять сидячи, займаючись фізичною активністю зі слабкою, помірною та високою інтенсивністю. За результатами дослідження, у класі зі столами, діти проводили сидячи у середньому на 18,3 хвилини менше часу на день, ніж діти з контрольної групи. Крім цього, діти з першої групи на 19,9 хв/день більше займалися фізичною активністю з помірною інтенсивністю.

Результати досліджень, пов'язаних із використанням в школах парт для стояння опубліковано у книзі «Таліта кум — дитино, встань і йди, або як зрушити з мертвої точки реформи шкільної освіти.» — Львів — Харків, Видавництво «Ґвара Медіа», 2019. 84 с. Авторами книги є Володимир Закалюжний , координатор національної кампанії Дамо Дітям Рухатись! та Олег Жовтанецький, дослідник публічної політики, к.е.н., доцент Українського католицького університету.

Корпоративна соціальна відповідальність 
Громадський рух за проактивне навчання «Дамо Дітям Рухатись!» («Let Kids Move!») не ставить за мету отримати індивідуальних, у тому числі фінансових переваг від реалізації проекту; відкритий до співпраці із батьківським та освітнім середовищем. 

Фінансування проектів задля досягнення цілей Громадського руху відбувається на засадах добровільних внесків усіх небайдужих щодо здоров’я дітей. Ініціатива співпрацює з міжнародними організаціями та партнерами для розвитку ресурсних можливостей проекту.

Першим поштовхом до реалізації ідеї запровадження у вітчизняну систему освіти проактивного навчання із підсиленням компоненти здоров'я стала фінансова підтримка IT компанії KEENETHICS, львівської IT компанії, яка спеціалізується на розробці сучасних веб та мобільних додатків.

Історія використання парт-конторок в світі 
Використання столів-конторок має свою давню історію .

Спочатку такі столи виготовляли мануфактурно, однак із появою масового виробництва, було налагоджено виробництво столів для роботи як стоячи, так і сидячи. Піонером стала компанія «Сіднейські меблі для шкіл» (The Sidney School Furniture Company), яка ще у 1881 р. розпочала виготовляти популярні на той час меблі для класів «Fashion ».

У 70-х роках XX століття уродженець України, російський лікар, вчений і педагог-новатор В.Ф. Базарний наголосив на необхідності та важливості руху, особливо для дитини, а відтак й на поверненні до ідеї використання в навчальному процесі парт-конторок. 

Головна ідея В.Ф. Базарного полягала у «зміні динамічних поз» учня впродовж уроку. Ця ідея отримала своїх послідовників й була втілена на практиці. Деякі школи у РФ та Білорусі пішли на експеримент зі встановлення в окремих класах парт-конторок. До експерименту долучилася також СШ N6 м.Брест, Білорусь . Уже за перші місяці експерименту, спостерігалось покращення концентрація уваги учнів. Діти на уроці були більш відкритими, зросла також їхня рухова активність (що відповідає фізіологічним потребам і ритмам дитячого організму. 

За останні десять років експериментальна складова із запровадженням у навчальному процесі парт-конторок суттєво зросла в цілому світі, зокрема й на американському континенті. Джеймс Левін у своїй книзі «Вставай! Чому стілець вбиває вас, і що ви можете з цим вдіяти» (GET UP! WHY YOUR CHAIR IS KILLING YOU AND WHAT YOU CAN DO ABOUT IT) описує експеримент зі створенням для учнів середньої школи на базі Рочестерського Спортивного Клубу середовища, у якому вони могли б рухатися – названий «Школою майбутнього».

Цей проєкт, що розпочався у 2007 р. й орієнтований на проактивну систему навчання, отримав позитивні оцінки від учнів і вчителів. Та найцікавіші відповіді, однак, надійшли від батьків, які повідомляли, що їхні діти були більш щасливими, ніж раніше, і навіть те, що в них покращилися стосунки з дітьми».

У 2015 р. у м. Валлесіто в рамках проєкту StandUpKids уперше в історії США у всіх без винятку класах середньої школи були встановлені парти для навчання стоячи. Директор школи Трейсі Сміт (Tracy Smith) відзначила, що «хоча й учні спочатку втомлювалися від стояння впродовж навчального дня, однак після кількох місяців стали більш зосередженими, впевненими і продуктивними.» 

Уже через рік з часу заснування організації за переобладнання шкіл у США StandUpKids.org понад 27 тисяч дітей по усій країні або отримали власну парту для навчання стоячи, або ж мають доступ до такого робочого місця впродовж навчального дня 

Ще до того, а саме у 2013 році, в австралійському Мельбурні (Mont Albert Primary School ) як експеримент було встановлено парти для навчання стоячи під наглядом керівника Інституту з досліджень фізичної активності професора Девіда Дунстана (David Dunstan).

Подібний експеримент у 2017 р. запровадили в м. Кьюстоку (Kewstoke), Велика Британія. Це п'ята школа на туманному Альбіоні, у якій почали використовувати парти для навчання стоячи. «Насправді збільшення кількості енергії, витраченої учнями, не було головною причиною для замовлення столів, – розповідає директор школи Сара Хардінг (Sarah Harding). Навпаки, вони є частиною політики зростання комфортного навчання дітей. Використання столів, як правило, обмежується тими учнями, яких «у давні часи називали б непосидючими».

Примітки